Artan poate fi:

 Artan, râu afluent al Crișului Alb;
 Artan, pseudonimul cântărețului Adrian Pleșca;
 Artan, sat în Comuna Bulioț;
 Artan, munte în Serbia de Răsărit.